И́горь Алекса́ндрович Бахме́тьев:
 Бахметьев, Игорь Александрович (1917—1982) — советский и российский художник кино.
 Бахметьев, Игорь Александрович (род. 1967) — советский и украинский футболист, полузащитник.